Tempest (Темпест) — английское слово, обозначающее бурю. Также может означать:

 Tempest, на сленге — Темпест, официальный перевод на русский — Ураган — мощный воздушный юнит Протоссов в популярной компьютерной игре, киберспортивной дисциплине — StarCraft II.
 Tempest — класс гоночных яхт международного класса конструктора Яна Проктора.
 Tempest — аркадная видеоигра в жанре туннельного шутера, выпущенная компанией Atari Inc. в октябре 1981 года.
 Tempest — английский истребитель фирмы Хоукер времён Второй мировой войны.
 Tempest —  проект истребителя шестого поколения, разрабатываемого в Великобритании.
 Tempest — британская прогрессив-рок-группа.
 Tempest — американская фолк-рок-группа.
 Tempest — тридцать третий студийный альбом Боба Дилана.
 Буря / Tempest (1997/1998) — набор для игры Magic: The Gathering.
 TEMPEST — стандарт на переходные электромагнитные импульсные излучения работающей радиоэлектронной аппаратуры.
 Tempest – южнокорейская мужская группа.

См. также 
 Буря (значения)